Allsvenskan (2005) była 81. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. Rozgrywki rozpoczęły się 9 kwietnia, a zakończyła się 23 października. Liga liczyła 14 zespołów. Dwie ostatnie drużyny spadły do drugiej ligi, natomiast 12. zespół zagrał w barażach. Tytułu nie obroniła drużyna Malmö FF. Nowym mistrzem Szwecji został zespół Djurgårdens IF. Tytuł króla strzelców zdobył Gunnar Heidar Thorvaldsson, który w barwach Halmstads BK strzelił 16 goli.

Tabela końcowa

Baraże o Allsvenskan 
 GAIS – Landskrona BoIS 2–1, 0–0 (2–1)

Zespół GAIS zagrał w Allsvenaskan w następnym sezonie.

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

2005 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
2005 w Szwecji